

Geografia
 Rule – comune degli Stati Uniti d'America della contea di Haskell nello Stato del Texas

Musica
 Rule – singolo di Nas tratto dall'album Stillmatic
 Rule – singolo di Ayumi Hamasaki tratto dall'album Next Level

Persone
 Amiria Rule – ex rugbista a 15 neozelandese
 Ann Rule – scrittrice statunitense
 Bob Rule – cestista statunitense
 Ja Rule – rapper e attore statunitense
 Janice Rule – attrice statunitense
 Remedy Rule – nuotatrice filippina